KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny
 KSE – indeks giełdy w Karaczi